Szary Żleb (Małołączniak) – żleb w masywie Małołączniaka w Tatrach Zachodnich
 Szary Żleb (Mały Giewont) – żleb w masywie Małego Giewontu w Tatrach Zachodnich